В единый день голосования 13 марта 2011 года, согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, прошло 3057 выборных кампаний различного уровня, включая выборы глав 768 муниципальных образований и законодательных собраний 12 субъектов федерации и 1641 муниципального образования.

Законодательные собрания субъектов федерации 

Прошли выборы в законодательные собрания 12 субъектов Российской Федерации:
 Республика Адыгея (Адыгея) — Государственный совет – Хасэ Республики Адыгея
 Республика Дагестан — Народное собрание Республики Дагестан
 Республика Коми — Государственный Совет Республики Коми
 Калининградская область — Калининградская областная дума
 Кировская область — Законодательное собрание Кировской области
 Курская область — Курская областная дума
 Нижегородская область — Законодательное собрание Нижегородской области
 Оренбургская область — Законодательное собрание Оренбургской области
 Тамбовская область — Тамбовская областная дума
 Тверская область — Законодательное собрание Тверской области
 Чукотский автономный округ — Дума Чукотского автономного округа
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Правящая партия Единая Россия по итогам выборов получила большинство во всех региональных парламентах, где проводились выборы. Наилучший результат количеству мест Единая Россия получила в Тамбовской области (84%) и Республике Коми (83%), наихудший — в Кировской области (51%).

Республика Адыгея 

27 депутатов избраны по одномандатным округам по мажоритарной системе и 27 депутатов – по единому избирательному округу по партийным пропорциональным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 41 мандат из 54-х.

Предварительные итоги голосования:

Республика Дагестан 

Выборы в Народное собрание проходили по партийным спискам. Всего избрано 90 депутатов.

Республика Коми 

Были избраны 30 депутатов Госсовета Республики: 15 — по одномандатным округам и 15 – по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 25 мандатов из 30.

Калининградская область 

Было избрано 40 депутатов: 20 — по одномандатным округам и 20 – по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 24 мандата из 40.

Кировская область 

Всего распределено 53 мандата: 26 по одномандатным округам и 27 по единому списку кандидатов пропорционально числу отданных за партии голосов. Мандат от Слободского одномандатного округа остался не разыгранным из-за отсутствия достаточного числа кандидатов. Довыборы по округу запланированы на октябрь 2011 года.

Курская область 

Избрано 45 депутатов Областной думы: 22 — по одномандатным округам и 23 депутатов – по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 33 мандата из 45.

Нижегородская область 

Было избрано 50 депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области: 25 — по одномандатным избирательным округам и 25 — по областному избирательному округу.

Оренбургская область 

В Законодательное собрание избирались 47 депутатов: 24 — по партийным спискам, 23 — по одномандатным округам. Использовалась мажоритарная система по одномандатным округам и пропорциональная система по партийным спискам (распределение мандатов по региональным группам).

Тамбовская область 

Всего избрано 50 депутатов Областной думы: 25 — по одномандатным округам и 25 – по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, кандидаты которой получили 42 мандата из 50.

Тверская область 

Избрано 40 депутатов Законодательного собрания: 20 — по одномандатным округам и 20 — по единому избирательному округу по партийным спискам.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Было избрано 35 депутатов Думы. Из них 14 избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам, 3 (представляют интересы малочисленных народов севера) — по единому многомандатному округу. В выборах приняли участие только парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»).

Чукотский автономный округ 

Выборы проводились по смешанной избирательной системе: из 12 мандатов 6 депутатов избирались по единому избирательному округу, 6 депутатов — по Западному и Восточному трехмандатным избирательным округам.

Муниципальные образования 

Выборы глав муниципальных образований были проведены в 829 муниципалитетах из 58 субъектов Федерации, выборы депутатов представительных органов — в 2379 муниципалитетах из 72 субъектов Федерации.

Состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в следующих административных центрах субъектов Российской Федерации:
 Владимир — Совет народных депутатов города Владимира
 Калининград — Окружной совет депутатов города Калининграда
 Кемерово — Кемеровский городской совет народных депутатов
 Орел — Орловский городской совет народных депутатов
 Пермь — Пермская городская дума
 Петрозаводск — Петрозаводский городской совет
 Сыктывкар — Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
 Саратов — Саратовская городская дума
 Ставрополь — Ставропольская городская дума
 Ханты-Мансийск — Дума города Ханты-Мансийска

Петрозаводск 

Избрано 30 депутатов Петрозаводского городского совета (все по одномандатным округам). По итогам выборов 14 мест из 30 получила «Единая Россия», 7 — «Справедливая Россия», 5 — КПРФ, 3 — «Яблоко», 1 место получил самовыдвиженец Сергей Ломакин.

Примечания

Ссылки
ЕДГ на сайте ЦИК РФ